Труффи () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Труффи, Иосиф Антонович (собственно Джузеппе Труффи; 1850—1925) — российский дирижёр итальянского происхождения.
 Труффи, Ферруччо (1859—1947) — итальянский химик и фармацевт, профессор и президент венецианского института «Ateneo Veneto»